Il singolare del Davidoff Swiss Indoors 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo e ha vinto in finale 6–3, 6–4, contro David Nalbandian.

Teste di serie 

  Roger Federer (campione)
  David Nalbandian (finale)
  Juan Martín del Potro (semifinali)
  James Blake (quarti)

  Stanislas Wawrinka (primo turno)
  Igor' Andreev (quarti)
  Tomáš Berdych (primo turno)
  Mardy Fish (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Davidoff Swiss Indoors 2008
ATP Tour 2008